North Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Presbyterian Church (Iowa), ID-Nr. 73000730
 North Presbyterian Church (Nebraska), ID-Nr. 86000443
 North Presbyterian Church (Ohio), ID-Nr. 74001445